Carlton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carlton Township (Arkansas)
 Carlton Township (Iowa)
 Carlton Township (Michigan)
 Carlton Township (Oklahoma)
 Carlton Township (South Dakota)